Omar Alejandro Valdés Salazar (n. Bogotá, Colombia, 2 de mayo de 1985), es un futbolista colombiano, juega como volante y actualmente milita en el Puntarenas FC de la Primera División de Costa Rica.

Referencias 

Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Puntarenas Fútbol Club